«Шта́ндер» — шестой альбом группы «Оркестр креольского танго», записанный в 2007 году на легендарной студии «Эбби-Роуд» в Лондоне.
В альбом вошли большей частью новые песни Андрея Макаревича («Машина времени»).

 Запись: Фирма грамзаписи «Никитин» (ТФН-CD 317-07)

Андрей Макаревич:
Началось всё с того, что я понял, что единственная музыка, которую я слушаю сегодня без раздражения, — это американская эстрадно-джазовая вокальная музыка 40-х—50-х годов: Дайана Вашингтон, Чет Беккер, Элла Фицжеральд. Эта музыка полна красивых мелодий, которых в сегодняшнем мире явно недостаток, изумительных аранжировок, оркестров, живого звучания… Всё это вдохновило меня на написание песен для «Штандера». Я не стал называть его классическим вокально-джазовым альбомом, я прекрасно понимаю, что я никакой не джазовый певец, и никогда им не стану, но от соединения живой свинговой игры и того, что делаю, как мне кажется, возникает что-то новое и интересное.

Список композиций 

 «Лет 30 тому назад»
 «Из-за угла»
 «Вдалеке от высоких холмов»
 «Было не с нами» (посвящение Артуру Пилявину)
 «Новая опера»
 «Нам, пожалуй, пора»
 «Моя любовь» (дуэт с Кристиной Прилепиной)
 «Птички и мошки»
 «Ангел № 2»
 «Разговор на фоне бесконечной ночи» (посвящение Василию Аксёнову)
 «Вот шхуна покидает»
 «Штандер»

В создании участвовали 

 Продюсеры — А. Макаревич и В. Матецкий
 Музыка — А. Макаревич
 Слова, акустическая гитара, электрогитара — А. Макаревич
 Аранжировки — Е. Борец и А. Макаревич
 Аранжировки струнных — П. Мюррей
 Аранжировки духовых — Н. Сидвел
 Вибрафон — Ф. Рикотти
 Саксофон — А. Барнс
 Звукорежиссёр — П. Хендерсон
 Ассистент — К. Болстер
 
а также:
 «Новая опера» — слова М. Генделев, музыка А. Макаревич, Е. Борец, С. Хутас, А. Бакхаус, С. Остроумов
 «Моя любовь» — музыка и слова В. Ткаченко и М. Кучеренко, вокал Кристина Прилепина
 «Ангел № 2» — музыка А. Макаревич и Е. Борец, слова А. Макаревич

Записано на студии #3, Abbey Road, 11—20 ноября 2007 г.

Примечания 

Музыкальные коллективы Москвы
Альбомы группы «Оркестр креольского танго»
Альбомы лейбла «Никитин»